Hendrikus "Henk" Fraser (Paramaribo, 7 de julho de 1966) é um ex-futebolista neerlandês nascido no atual Suriname e que atuava como defensor. Atualmente é treinador do Sparta Rotterdam.

Carreira 
Henk Fraser integrou a Seleção Neerlandesa de Futebol da Copa do Mundo de 1990.

Ligações externas
Perfil em Fifa.com 

Naturais de Paramaribo
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Seleção Neerlandesa de Futebol
Treinadores de futebol dos Países Baixos
Futebolistas do Sparta Rotterdam
Futebolistas do Feyenoord Rotterdam
Futebolistas do FC Utrecht
Futebolistas do Sportvereniging Roda Juliana Combinatie Kerkrade
Treinadores do ADO Den Haag
Treinadores do Vitesse Arnhem